Beukenhof Vichte
 Beukenhof (Oegstgeest), een restaurant hotel in Oegstgeest
 Villa Beukenhof (Valkenburg)